

Codici 
 DUB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Dublino (Eire)
 dub – codice ISO 639-3 della lingua dubli

Medicina 
 DUB – Sanguinamento uterino disfunzionale, dall'inglese "Dysfunctional Uterine Bleeding"

Altro 
 Dub  – sottogenere della musica reggae
 Dub  – tipo di cerchioni automobilistici

Geografia

Dub  – comune mercato del distretto di Prachatice 
 Dub nad Moravou  – comune del distretto di Olomouc
 Český Dub  – città del distretto di Liberec